Hästbo kan avse:

Hästbo, Gävle kommun
Hästbo, Hofors kommun